Le tournoi de tennis du Surrey est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1969 se dispute à Surbiton du  au .

Mary-Ann Eisel remporte le simple dames. En finale, elle bat Judy Tegart.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Judy Tegart et Winnie Shaw.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis du Surrey

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1969
Surrey